Вольгемут (, ) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вольгемут, Герхард (1920—2001) — немецкий композитор.
 Вольгемут, Михаэль (1434—1519) — немецкий художник.
 Вольгемут, Эльза (1881—1972) — немецкая актриса.

Составные фамилии 
 Литвиненко-Вольгемут, Мария Ивановна (1892—1966) — советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), народная артистка СССР.